Benjamin Gonson – militare britannico
 Claudia Gonson – musicista statunitense
 William Gonson – ammiraglio britannico